Ниже в хронологическом порядке перечислены картины французского художника Анри Руссо.

Литература 
 Jean Bouret: Henri Rousseau. Ides et Calendes, Neuchâtel 1961.
 Henry Certigny: Le Douanier Rousseau en son temps, biographie et catalogue raisonné. Bunkaszai Kenkyujyo, Tokio 1984.
 Delia Ciuha: Henri Rousseau. Fondation Beyeler, Riehen und Hatje Cantz, Ostfildern 2010, ISBN 978-3-7757-2536-1.
 Guy Cogeval, Gabriella Belli: Le Douanier Rousseau: l’innocence archaique. Musée d’Orsay, Paris 2016, ISBN 978-2-7541-0878-2.
 Dora Vallier: Henri Rousseau. DuMont Schauberg, Köln 1961. Französische Originalausgabe bei Flammarion, Paris 1961.
 Dora Vallier: Das Gesamtwerk von Rousseau. Kunstkreis, Luzern 1969. Italienische Originalausgabe bei Rizzoli, Mailand. Französische Ausgabe bei Flammarion, Paris 1970.

Примечания 

Руссо